KYF steht für:
 Kyffhäuserkreis (Kfz-Kennzeichen)
 Yeelirrie Airport (IATA-Code), Flugplatz von Yeelirrie Station, Mid West (Western Australia), Western Australia

kyf steht für:
 Kuya (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Bété, einer Kru-Sprache in der Elfenbeinküste

KYF